

Корольки — присілок, Прилузький район, Республіка Комі
 Корольки — хутір, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область

Корольки — село, Конотопський район, Сумська область